Европейская премия по литературе () — общеевропейская литературная премия, организованная городом Страсбургом при поддержке Министерства иностранных и европейских дел (Франция). Премия присуждается жюри Гран-при литературоведов в Страсбурге одновременно с  и Премией наследия Натана Каца.

Награда присуждается автору за всю его работу, которая лучше всего представляет культурные аспекты Европы.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
European Prize for Literature, официальный сайт. 

Награды, появившиеся в 2005 году
Появились в 2005 году во Франции
Литературные премии Европы
Литературные премии Франции
Награды по алфавиту